Merfeld steht für

Örtlichkeiten
 das Dorf Merfeld im westlichen Münsterland, Ortsteil der Stadt Dülmen
 Haus Merfeld, auch Schloss Merfeld genannt, 1358 erstmals erwähnter Stammsitz der gleichnamigen Adelsfamilie in Merfeld im Kreis Coesfeld, Westfalen, Anfang des 19. Jahrhunderts zum Großteil abgebrochen

Unternehmen
 Dorn & Merfeld, 1885 in Leipzig gegründete Kunstanstalt für Lichtdruck, später unter anderem als Sinsel & Comp. fortgeführt
 J. Merfeld & Herz, 1870 in Köln gegründetes Großhandelsunternehmen
 Merfeld & Donner, ehemaliger Kunstverlag in Leipzig

Personen
 Karl Viktor von Merode zu Merfeld (1782–1852), Domherr in Münster
 Moritz Merfeld (1824–1907), deutscher Unternehmer

Siehe auch: 
 Meerfeld
 Merveldt
 Merfeldt